Laufenmühle ist der Name von:

 Laufenmühle (Lauterach), Wohnplatz der Gemeinde Lauterach im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Laufenmühle (Welzheim), Wohnplatz der Stadt Welzheim im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lauffenmühle